Osoby:
 Eva-Liss Göthe – szwedzka brydżystka
 Hans Göthe – szwedzki brydżysta
 Johann Friedrich Eosander von Göthe – niemiecki architekt

Zobacz też:
 Goethe
 Goette